Miejscowości w USA:
 New Hope – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Madison
 New Hope – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Paulding Country
 New Hope – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Nelson
 New Hope – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 New Hope – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie Lowndes
 New Hope – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Josephine
 New Hope – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 New Hope – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Marion
 New Hope – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Collin
 New Hope – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage
 New Hope – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Augusta
Gminy w USA:
 New Hope (ang. New Hope Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 New Hope (ang. New Hope Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Union
 New Hope (ang. New Hope Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Chatham
 New Hope (ang. New Hope Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Iredell
 New Hope (ang. New Hope Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Perquimans
 New Hope (ang. New Hope Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Randolph
 New Hope (ang. New Hope Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wayne
 New Hope (ang. New Hope Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 New Hope (ang. New Hope Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage